Хасая, Бадри — грузинский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира. 
 Хасая, Борис Николаевич — советский футболист, нападающий, Мастер спорта СССР.